Die 1. Amateurliga Bayern 1970/71 war die 21. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Die SpVgg Bayreuth wurde Bayerischer Amateurmeister und stieg in die Regionalliga Süd auf. Die SpVgg Weiden nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1971 teil und scheiterte dort in der 1. Runde am VfB Stuttgart (Amateure).

Der VfB Helmbrechts, die Amateure des FC Bayern München und der VfB Coburg mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1971/72 der ASV Neumarkt, der FC Kronach 08 und der SC Fürstenfeldbruck. Aus der Regionalliga kam der FC Wacker München als Absteiger.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1970/71 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1970/71 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1970/71 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1970/71
1970